Die Liste der Städte in Wyoming enthält alle Kommunen und Siedlungen unabhängig von ihrer Gemeindeform, also City, Town, Village oder Census-designated place (CDP) im US-Bundesstaat Wyoming. 

Sie führt die 50 größten Orte (Stand: Zensus 2010). Zum Vergleich sind die jeweiligen Einwohnerzahlen bei der Volkszählung im Jahr 2000 aufgeführt. Die Rangfolge entspricht den Zahlen von 2010. 

Weitere Siedlungen (in alphabetischer Reihenfolge):

Siehe auch 
 Wyoming
 Liste der Countys in Wyoming
 Liste der Städte in den Vereinigten Staaten

Weblinks 

 State of Wyoming - Census State Data Center
 www.citypopulation.de

Einzelnachweise 

 
Wyoming, Einwohnerzahl